Et forbrugerprisindeks (FPI) er et mål for den gennemsnitlige pris af forbrugsvarer og tjenesteydelser, som købes af husholdningerne. Det er et af flere prisindeks, som udregnes af nationale statistiske kontorer. Den procentvise ændring af FPI er et mål for inflationen. FPI kan bruges til at indeksere (dvs. justere for følgerne af inflation) løn, pensioner, eller regulerede eller faldende priser. FPI er, sammen med folketællinger og opgørelser af nationalindkomst og nationalprodukt, et af de mest fulgte statistikker for den nationale økonomi.

Sådan udregnes stigningstakten 

For eksempel, i februar 2008 var det danske forbrugerprisindeks 117,1 og i februar 2009 var det 119,3. Formlen for at finde 12-måneders forandringen – stigningstakten – er:

Det ses at stigningstaten for FPI på disse 12 måneder er 1,87 %, hvilket betyder at det generelle niveau for de priser, som typiske danske forbrugere skulle betale steg omkring to procent på disse 12 måneder.

Udviklingen af det danske forbrugerprisindeks siden 1980 

|-
|

|
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: e7dcc3; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 110%; float: center;"
|- style="background: e7dcc3;"
|colspan ="13" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center" |FPI i Danmark (2000=100) <small>og Inflationstakt (12-mdrs. forandring) i Danmark og Sverige (i pct.)</small> 
|-
|width="65"|År
|Jan 
|Feb
|Mar
|Apr
|Maj 
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dec

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 1996
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|89,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|90,2	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|90,7	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|90,9	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|91,2
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|91,1	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|91
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|91,1	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|91,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|91,8	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|91,9	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|91,8
	
|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,2

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 1997
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|92,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|92,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|92,2
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|92,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,8

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,6

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 1998
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|93,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|94,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|94,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|94,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|95
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|94,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|94,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|94,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|95,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|95,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|95,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|95,4

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|1,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|1,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|1,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|1,2

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center" | 1999
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|95,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|96
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|96,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|96,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|96,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|97,2
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|97
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|97,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|98
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|98,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|98,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|98,4

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,94
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,1

|-
| rowspan="1" |  
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 2000
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|98,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|98,9	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|99,6	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|99,7	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|100,1	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|100,4	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|100	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|99,9	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|100,6	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|100,8	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|100,9	
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|100,8
	
|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,0

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 2001
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|100,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|101,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|101,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|102,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|102,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|102,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|102,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|102,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|102,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|103
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|102,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|103

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
 
|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
 
|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 2002
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|103,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|103,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|104,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|104,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|105
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|105
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|104,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|104,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|105,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|105,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|105,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|105,6

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,1

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center" | 2003
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|105,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|106,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|106,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|106,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,2
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,1
 
|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,4

|-
| rowspan="1" |  
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center" | 2004
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|107,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,4
 
|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,2

|-
| rowspan="1" |  
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,3

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 2005
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|108,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|109,2
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|109,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|110,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|110,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|110,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|110,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|110,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|111,2
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|111,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|110,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|110,8

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2

|-
| rowspan="1" |  
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 2006
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|110,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|111,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|111,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,8

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8

|-
| rowspan="1" |  
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,6

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 2007
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|112,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|113,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|114,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|114,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|114,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|114,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|113,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|113,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|114,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|114,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|115,5
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|115,4

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,3

|-
| rowspan="1" |  
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,5

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 2008
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|115,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|117,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|117,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|118
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|118,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|118,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|118,4
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|118,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|119,1
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|118,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|118,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|118,2

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|4,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|4,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,7
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,4

|-
| rowspan="1" |  
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|3,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|4,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|4,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|4,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|4,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|4,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|2,5
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9

|-
| rowspan="1" style="background: #e7dcc3; font-size: 110%" align="center"| 2009
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|117,8
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|119,3
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|119,7
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|119,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|119,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|120,2
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|119,6
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|119,9
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #e7dcc3; font-size: 80%" align="center"|

|-
| rowspan="1" | 
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,0
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|

|-
| rowspan="1" |  
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|1,3
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|0,2
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,1
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,4
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,6
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,9
|style="background: #ffffff; font-size: 80%; color:#FF0033" align="center"|0,8
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|
|style="background: #ffffff; font-size: 80%" align="center"|

|-
|colspan ="13" style="background: #e7dcc3; font-size: 90%" | Data fra Danmarks Statistik<ref>Forbrugerprisindeks, hovedtal  –  Danmarks Statistik</ref> og Statistiska centralbyrånRøde tal er lig med negativ inflation (deflation).
|}
|}

 Se også 
 Fiat currency
 Kerneinflation
 Bruttonationalprodukt
 Hedonisk regression
 Household final consumption expenditure (HFCE)
 GDP deflator
 Inflation-justering
 Varekurv
 Personal Consumption Expenditures Price Index (PCEPI)
 Producentprisindeks (PPI)
 Substitution (økonomi)

 Noter 

 Eksterne links 
 ILO CPI manual This large manual produced co-operatively by a number of international organizations is the standard work on the methods of compiling consumer price indexes and on the underlying economic and statistical theory.
 OECD CPI page  Pithy summaries of the characteristics of the consumer price indexes in OECD member countries.
 myCPI.info  Project for establishing alternative CPI data based on users inputting and tracking their personal CPI.
 "The Consumer Price Index and index number purpose": A technical article by economist W.E. Diewert

 Eksterne links (specifikke lande) 
 Forbrugerprisindeks for Sverige 1290-2006 
 Consumer Price Index Home Page , U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.
 Shadow Government Statistics , Aktuelle US-tal kalkuleret ved hjælp af gamle officielle udregningsmetoder, som tillader en mere nøjagtig sammenligning af aktuelle versus historiske tal.
 En detaljeret redegørelse af det amerikanske index .
 National Statistics Online: Consumer Prices , UK Office for National Statistics.
 En detaljeret redegørelse af de UK indekset .
 Consumer Price Index , INSEE.
 En beskrivelse af det franske forbrugerprisindeks  (på fransk).
 Verbraucherpreise , Tysklands Føderale Statistiske Kontor.
 Consumer Price Index , Instituto Nacional de Estadística'' (Spanien).
 En detaljeret redegørelse på engelsk om det svenske forbrugerprisindeks .
 US Inflation Calculator & CPI Information  US Inflations Kalkulator og FPI data (1913-nu).
 Hong Kong Forbrugerprisindeks  – Census and Statistics Department

Indekstal
Økonomiske indikatorer
Makroøkonomi